Автомобилист — водитель или владелец автомобиля, спортсмен, занимающийся автомобильным спортом, специалист по автомобильному делу. Другие значения:

Футбольный клуб 
 «Автомобилист» Баку — советский футбольный клуб из Баку.
 «Автомобилист» Ереван — советский футбольный клуб из Еревана.
 «Автомобилист» Одесса — советский футбольный клуб из Одессы.
 «Автомобилист» Южно-Сахалинск — российский футбольный клуб из Южно-Сахалинска.
 «Автомобилист» Красноярск — название клуба «Енисей» Красноярск в 1970—1990 гг.
 «Автомобилист» Ногинск — название клуба «Знамя» Ногинск в 1991—2005 гг.
 «Автомобилист» Кустанай — название клуба «Тобол» Кустанай в 1967—1981 гг.
 «Автомобилист» Житомир — название клуба «Полесье» Житомир в 1967—1976 гг.
 «Автомобилист» Нарва — название клуба «Нарва-Транс» Нарва в 1979—1985 гг.
 «Автомобилист» Термез — название клуба «Сурхан» Термез в 1969—1973 и 1975—1983 гг.
  «Автомобилист» Тирасполь — название клуба «Тилигул-Тирас» Тирасполь в 1979—1985 гг.
 «Автомобилист» Кзыл-Орда — название клуба «Кайсар» Кызылорда в 1968—1973 гг.
 «Автомобилист» Коканд	— название клуба «Коканд 1912» в 1988—1991 гг.
 «Автомобилист» Нальчик — название клуба «Спартак-Нальчик» в 1969—1972 гг.
 «Автомобилист» Ленинград — название клуба «Спартак» Ленинград в 1965—1966 гг.
 «Автомобилист» Орджоникидзе — название клуба «Алания» Владикавказ в 1972 г.
 «Автомобилист» Шортанды — название клуба «Аксу» Степногорск в 1996—1997 гг.
 «Автомобилист» Энгельс — название клуба «Искра» Энгельс в 1969 г.

Другие спортивные клубы 
 «Автомобилист» — российский мужской волейбольный клуб из Санкт-Петербурга. Основан в 1935 году.
 «Автомобилист» — женский волейбольный клуб из Ташкента.
 «Автомобилист» — команда по хоккею с шайбой из Екатеринбурга, была основана в 2006 году.
 «Автомобилист» — название существовавшей в 1950—2007 годах команды «Динамо-Энергия» по хоккею с шайбой из Екатеринбурга/Свердловска в 1966—1996 годах.
 «Автомобилист» — команда по хоккею с шайбой из Караганды в 1980—2000 годах.
 «Автомобилист» — команда по хоккею с мячом из Караганды, существовала в 1968—1975 годах.
 «Автомобилист» — название существовавшей в 1965—2009 годах команды «Енбек» по хоккею с шайбой из Алма-Аты в 1967—1972 годах.

Стадион 
 «Автомобилист» — стадион в Москве.
 «Автомобилист» — стадион в Санкт-Петербурге.
 «Автомобилист» — стадион в Ногинске.

Журнал 
 «Автомобилист» — журнал, издававшийся в Москве с 1908 по 1917 годы.

См. также 
 Всероссийское общество автомобилистов
 День автомобилиста
 День автомобилиста и дорожника на Украине
 День военного автомобилиста